Les Bienveillantes, une autre dénomination des Euménides de la mythologie grecque, peut renvoyer à :

 Les Bienveillantes, le tome 9 de la série de romans graphiques Sandman de Neil Gaiman sorti en 1995.
 Les Bienveillantes, roman de Jonathan Littell paru en 2006, grand prix du roman de l'Académie française le  et prix Goncourt le .

Voir aussi 
Bienveillance